Вейл () — англомовні прізвище і топонім:

Прізвище 

 Альфред Вейл (; 1807—1859) — американський винахідник і бізнесмен.
 Анна Мюррей Вейл (; 1863—1955) — американський ботанік та перший бібліотекар Нью-Йоркського ботанічного саду.
 Ерік Вейл (; 1953) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.
 Філіп Вейл (; 1956) — британський яхтсмен, олімпійський чемпіон (1988).

Топонім

Вейл — місто, штат Орегон
 Вейл — переписна місцевість, штат Південна Дакота

 Вейл — місто в штаті Айова, США.
 Вейл — статистично обумовлена місцевість в штаті Аризона, США.
 Вейл — містечко в штаті Колорадо, США.
 Вейл — тауншип в штаті Міннесота, США.

Інше 
 «Порт Вейл» () — англійський футбольний клуб з Берслема, Сток-он-Трент, графство Стаффордишр (Англія).

Див. також 
 Вейль